Judgment Night, también conocido erróneamente como Judgement Night, puede referirse a:
Judgment Night, episodio de la serie de los 50-60s The Twilight Zone.
Judgment Night, película de acción thriller publicada en 1993.
Judgment Night, banda sonora de la película anterior publicada en 1993.
Judgment Night, sencillo de Biohazard y Onyx lanzado en el álbum anterior.
Judgment Night, grupo de historietas de ciencia ficción publicadas en 1952.